La palabra Harlan puede referirse a:

 Harlan Sprague Dawley Inc., una de las empresas líderes en el mundo suministrando animales y otros servicios a laboratorios para la experimentación con animales;
 Harlan Jay Ellison, escritor de novelas e historias cortas especializado en literatura fantástica, de terror y, sobre todo, de ciencia ficción;
 Richard Harlan, naturalista, zoólogo, botánico, físico y paleontólogo estadounidense;
 Richard Harlan, director de cine estadounidense (1900-1968);
 Josiah Harlan, aventurero estadounidense.